

Marche 
 Chiesa di San Niccolò a Ripatransone

Toscana 
 Chiesa di San Niccolò ad Agliana
 Chiesa di San Niccolò ad Arcidosso
 Chiesa di San Niccolò ad Arezzo
 Chiesa di San Niccolò ad Aulla
 Chiesa di San Niccolò a Bagnone
 Chiesa di San Niccolò a Calenzano
 Chiesa di San Niccolò a Campo nell'Elba
 Chiesa di San Niccolò a Casciana Alta
 Chiesa di San Niccolò a Casole d'Elsa
 Chiesa di San Niccolò a Cortona
 Chiesa di San Niccolò Oltrarno a Firenze
 Chiesa di San Niccolò a Grosseto
 Chiesa di San Niccolò a Larciano
 Chiesa di San Niccolò a Poggio a Marciana
 Chiesa di San Niccolò a Marliana
 Chiesa di San Niccolò a Spedaletto a Pienza
 Chiesa di San Niccolò a Pistoia (chiesa sconsacrata)
 Propositura di San Niccolò a Radda in Chianti
 Chiesa di San Niccolò a Siena
 Chiesa dei Santi Niccolò e Lucia a Siena
 Chiesa di San Niccolò a Talla
 Chiesa di San Niccolò a Villafranca in Lunigiana

Pagine correlate
 Chiesa di San Nicolò di Bari
 Chiesa di San Nicolò
 Chiesa di San Nicolò Vescovo